Rare Tracks (Morrissey) – 1998
 Rare Tracks (Jet) – 2004